Sępia Góra (Góry Izerskie)
 Sępia Góra (Góry Krucze)